Наукове́дение — исследовательская отрасль, занимающаяся изучением науки, её структуры, динамики, взаимодействие и связь с различными социальными институтами, материальной и духовной жизнью; междисциплинарная область исследований, рассматривающих науку в широком социальном, историческом и философском контексте. Науковедение использует различные методы для анализа выработки, представления и получения научных знаний и их эпистемологической и семиотической ролей.

Подобно культурологии, научные исследования определяются предметом их исследования и охватывают широкий спектр различных теоретических и методологических перспектив и практик. Междисциплинарный подход может включать и заимствовать методы из гуманитарных, естественных и формальных наук, от наукометрии до этнометодологии или когнитивной науки. Научные исследования имеют определенное значение для оценки и научной политики. Пересекаясь с областью науки, техники и общества, практики изучают взаимосвязь между наукой и техникой, а также взаимодействие экспертного и непрофессионального знания в общественной сфере.

История 
Первые шаги к выявлению закономерности развития науки были предприняты в середине XIX века. Одним из первых за изучение факторов, влияющих на развитие науки, взялся ботаник Декандоль. С началом научно-технической революции в XX веке науковедение стало приобретать все большее значение.

В 1930-е формируется проблематика науковедения, с 1940-х учёные стали проводить эмпирические исследования научной деятельности. В самостоятельную отрасль науковедение оформилось в СССР в 60-х годах.

Науковедческие дисциплины 
 Наукометрия
 История науки
 Философия науки
 Методология науки
 Социология науки
 Социология научного знания
 Экономика науки
 Психология науки
 Культурология науки (наука как часть культуры, развивающаяся по её общим законам)

Учёные-науковеды 
 Кун, Томас Сэмюэл
 Авдулов, Андрей Николаевич
 Добров, Геннадий Михайлович
 Кулькин, Анатолий Михайлович

См. также 

 Лестница наук
 Популяризация науки
 Учёный

Примечания

Литература 

 
 Анисимова А. Э., Гребенщикова Е. Г. Реферативный журнал «Науковедение» ИНИОН РАН как источник научной информации // Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2016. № 3. С. 31-35.
 
 Журнал "Науковедческие исследования". Учредитель - Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Главный редактор - Е.Г. Гребенщикова.
 Журнал «Науковедение» — избранные статьи 2000—2001
 , также см. статья Алексеева П. В. из книги «Философы России XIX—XX столетий (Биографии, Идеи, Труды)». — 4-е изд. — М.: Академический Проект, 2002.

Науковедение